Raimo Esko Tapio Ylipulli (ur. 13 czerwca 1970 w Rovaniemi) – fiński skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata.

Największym sukcesem tego skoczka jest srebrny medal w konkursie drużynowym zdobyty wspólnie z Ari-Pekką Nikkolą, Vesą Hakalą i Risto Laakkonenem podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 1991. Najlepsze rezultaty w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. W zawodach pucharowych jego najlepszym wynikiem było trzecie miejsce wywalczone 30 marca 1991 w Štrbskim Plesie. Było to jego jedyne indywidualne podium, a w drużynie dokonał tego jeszcze dwukrotnie – 12 stycznia 1992 w Predazzo (2. miejsce) i 28 marca 1992 w Planicy (3. miejsce). 

Jego bracia – Heikki i Tuomo także byli skoczkami narciarskimi, a Jukka uprawiał kombinację norweską.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 15
 sezon 1991/1992: 39
 sezon 1992/1993: –
 sezon 1993/1994: 48

Miejsca na podium

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 16

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy olimpijczycy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Urodzeni w 1970